Grisolles ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Grisolles (Aisne) im Département Aisne
 Grisolles (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne